Het videospel BloodRayne en de opvolger BloodRayne 2
De gelijknamige verfilming van de spelreeks